Писарчу́к — українське прізвище. Утворено від розмовної назви молодого писаря за типовою для української мови моделлю (Коваль — Ковальчук, Писар — Писарчук тощо).

 Писарчук Микола Олексійович (1923, Кам'янець-Подільський) — український і абхазький художник.
 Писарчук Петро Іванович (1955) — народний депутат України 4-го, 5-го та 6-го скликань.
 Писарчук Юрій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -ук